Die Abkürzung PWG steht für:

 Pro Wrestling Guerrilla
 Peter-Wust-Gymnasium (Merzig)
 Peter-Wust-Gymnasium (Wittlich)
 Pfohl-Woyrsch-Gesellschaft e. V. in Hamburg
 Pulswellengeschwindigkeit
 Parteilose oder Parteifreie Wählergemeinschaft, auch Parsberger Wählergemeinschaft, siehe hierzu Freie Wähler Bayern
 den Namen der Stiftung zur Erhaltung von preisgünstigen Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich, siehe Stiftung PWG

Die Abkürzung Pwg steht für:
 das Gattungszeichen Pwg für Güterzuggepäckwagen der Eisenbahn

PWG